«Депо.Москва» — российский фудмолл, расположен на территории комплекса «Депо Лесная», который находится на месте бывшего Миусского трамвайного парка (позже — 4-го троллейбусного депо) на улице Лесная в Москве. Позиционируется как крупнейший в Европе и России фудмолл.

Описание 
«Депо.Москва» расположен на территории большого комплекса «Депо Лесная» и занимает самое большое здание. Ежедневно его посещают в среднем по 27000 гостей

«Депо. Москва» открылся в тестовом режиме 18 февраля 2019 года. Официальное открытие состоялось 7 марта 2019 года с участием мэра Москвы Сергея Собянина

Слоганом центра является фраза «Всё = Депо». В честь неё внутри здания кроме больших букв «Д», «Е», «П», «О» к потолку прикреплён изменённый знак «=».

Рестораны 
По структуре «Депо» делится на рыночную и ресторанную части.

Всего на территории «Депо. Москва» работает 75 ресторанов и 60 фермерских лавок. В здании предусмотрено 1800 посадочных мест. В отдельных зданиях вокруг него работают рестораны «Крабыкутабы» Александра Раппопорта, Simple Bar & Kitchen, «Сыроварня» Аркадия Новикова и другие заведения.

Примечания

Ссылки 
 5 откровенных историй о «Депо», Маркетмедиа
 Гид по «Депо»: что надо знать про самый большой гастроквартал Москвы, TimeOut
 «Я очень люблю открывать рестораны», Ведомости
 Что есть в «Депо» сейчас: подробно о 28 ресторанах, Афиша Daily
 Вся экзотика планеты. Как Миусское трамвайное депо стало модным рестораном, Аргументы и факты
 Официальная страница в Telegram 

Торговые центры Москвы
Тверской район